Die 2. Liga 1964/65 war die 17. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im August 1964 und endete im Juni 1965.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Vizemeister stiegen in die 1. Liga auf. Die letzten vier Teams stiegen in die 3. Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1964
Fußballsaison 1964/65